Detta är en lista över sjöar i Avesta kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Avesta kommun.

Lista

Avesta kommun
 Lista